Dziadówka – potok w dorzeczu Łososiny w Beskidzie Wyspowym
 Dziadówka – struga
 Dziadówka – wzniesienie